Prachatitz peut désigner :
 Peter von Prachatitz, un architecte originaire de Bohême, à Vienne au  ;
 Hans von Prachatitz, successeur du précédent à la cathédrale de Vienne ;

 Prachatitz est le nom allemand de la ville tchèque de Prachatice.